Калиакра може да се отнася за:

 Калиакра, нос, крепост и резерват на българското Северно Черноморие
 Калиакра, ледник на остров Ливингстън в Антарктика
 Калиакра, един от двата окръга в Южна Добруджа по време на румънската окупация през 1913-1940 г. (днес Област Добрич в България)
 Калиакра, находище на природен газ
 Калиакра, приключенски роман от Петър Бобев (1971)
 Калиакра, български ветроходен кораб
 Калиакра Рок Фест, ежегодно музикално събитие в Каварна
 Калиакра, футболен клуб от град Каварна
 Калиакра, кабелна телевизия в Каварна
 Калиакра, предприятие за производство на олио и маргарин в Добрич, чиято дейност се прехвърля в Румъния през 2007 г.